Перейро-де-Агьяр ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Оренсе.  Население 6134 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе